Waterwereld (Jerevan), pretpark in Armenië
Waterwereld (van Es), schilderij van H.J. van Es
Waterwereld (Frieda Hunziker), schilderij van Frieda Hunziker
Waterwereld (Eindhoven), straat in Eindhoven